Guerra de los Trece Años puede referirse a:

Las guerras que se denominan así por su duración (trece años).
 Guerra de los Trece Años (1454-1466), que entre los años 1454 y 1466 enfrentó a Polonia y a la Orden Teutónica.
 Guerra de los Trece Años (habsburgo-otomana), también denominada Guerra larga, una fase de las guerras habsburgo-otomanas (que suele identificarse, bien con el periodo 1593-1606, o bien con el periodo 1591-1604 —si se consideran las fechas 1591-1606, se denomina Guerra de los Quince Años—).
 Guerra Ruso-Polaca de 1654-1667